

Geografia 
 Districte d'Albula, districte del cantó dels Grisons (Suïssa)
 Albula (riu), riu dels Grisons (Suïssa) (Alvra, en romanx)
 Pas d'Albula, pas de muntanya als Grisons (Suïssa)
 Vall d'Albula, vall als Grisons (Suïssa)
 Alps d'Albula, zona dels Alps Rètics
 Línia d'Albula, tram del Ferrocarril Rètic

Toponímia antiga 
 Designació per al Riu Tíber

Biologia 
 Albúlids (peixos)